Santo Stefano,  peinture du peintre Giotto di Bondone
 Santo Stefano, île proche de la Sardaigne
 Santo Stefano,  île de la Mer Tyrrhénienne
 Santo Stefano, un film italien réalisé par Angelo Pasquini et sorti en 1997.

Voir aussi .

Homonymie d'îles